Dingxin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dingxin (socken i Kina, Guizhou), 
 Dingxin (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar